Hauptmann je lahko:
vojaški čin v nemškogovorečih oboroženih silah
 Hauptmann, priimek več oseb